Габитов () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Габитов, Габдулхак — штабс-капитан Башкирской армии (1918—1919), командир 2-го Башкирского пехотного полка, член Башкирского военного совета.
 Габитов, Гимран Хамитович (род. 1958) — российский муниципальный руководитель, нефтяник.
 Габитов, Илдар Исмагилович (род. 1963) — доктор технических наук, Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан.
 Габитов, Мидхат Исмагилович (1925—2010) — башкирский экскаваторщик, Герой Социалистического Труда.
 Габитов, Раиф Лутфуллович (1913—1943) — башкирский композитор, член Союза композиторов БАССР, участник Великой Отечественной войны.
 Габитов, Риф Фатихович (род. 1951) — художественный руководитель ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова, народный артист Республика Башкортостан.
 Габитов, Хабибулла Абделькадирович (1886—1939) — известный поэт, языковед и учёный-фольклорист, драматург, основатель печати и образования в Башкортостане, один из организаторов башкирского национального движения, член первого Башкирского правительства — Башкирского Центрального Шуро.

 Маликов (Габитов), Рафкат Давлетович (известен как Михаил Давыдович Львов; 1917—1988) — советский поэт и переводчик, член Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной войны, лауреат премии «Орлёнок» и литературной премии ЧТЗ.